Versão pode referir-se a:

 Versão - no contexto da informática se refere geralmente à versão do programa de computador, ou seja: a cada modificação no software que os programadores fazem é gerada uma nova versão.
 Versão (música) - em música, é o ato ou efeito de traduzir (ou verter) a letra de uma canção de uma língua para outra.
 No contexto de documentos, geralmente uma versão sempre é uma melhoria da versão anterior, sendo que o original é o menos evoluído. Geralmente se chama de "cópia" uma versão idêntica ou muito semelhante à original.

Desambiguação